Rosa Branca — movimento antinazista
Rosa Branca (basquetebolista) — jogador brasileiro de basquete

 — planta

Desambiguações de esportes
Desambiguações de biologia
Desambiguações de política